Het WTA-tennistoernooi van Guadalajara (officieel Abierto Zapopan) van 2019 vond plaats van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart 2019 in de Mexicaanse stad Guadalajara. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Française Alizé Cornet strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Veronika Koedermetova uit Rusland won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Tsjechische Marie Bouzková in twee sets. Koedermetova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Miyu Kato en Makoto Ninomiya, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Maria Sanchez en Fanny Stollár won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Cornelia Lister en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Sanchez had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Hongaarse Stollár een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Guadalajara 2019
Guadalajara